IC 4340 ist eine Linsenförmige Galaxie vom Hubble-Typ S0 im Sternbild Jagdhunde am Nordsternhimmel. Sie ist schätzungsweise 337 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt und hat einen Durchmesser von etwa 85.000 Lichtjahren.

Das Objekt wurde am 26. Juni 1896 von Stéphane Javelle entdeckt.

Galaktisches Umfeld

Weblinks 
 CDS Portal
 SIMBAD Astronomical Database

Einzelnachweise 

Linsenförmige Galaxie